de staart van een zwaluw
zwaluwstaart (vlag), de puntige uiteinden van een vlag
zwaluwstaartverbinding, een houtverbinding
een soort pleister, bedoeld om een wond bij elkaar te houden
Zwaluwstaart (vesting), een buitenwerk in de vestingbouw